sashalmi Szivárvány együttes: 1966–1971 között elsősorban külföldi rock számokat játszó együttes, melyet Székely Péter és Szűcs Antal Gábor alapított a XVI. kerületben
muzslyai Szivárvány együttes: 1986–2002 között, majd 2007-től "muskátlizenét", elsősorban csárdás, mulatós feldolgozásokat játszó zenekar
egri Szivárvány együttes 1996 óta az egri Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonának (ÉNO) elsősorban ütős hangszereket használó, önálló CD-vel rendelkező zenekara
tordasi Szivárvány együttes 1999 óta zenél az Értelmi Fogyatékosok Otthonának zenekaraként, tagjai a Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület Nemzeti Színkottás Zenekarának

hasonló
mezőtúri Szivárvány citerazenekar 1970-ben alapították

Jegyzetek